Název Babice má více sídel:

 1. Babice (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové
 Babice (tvrziště) – zaniklá tvrz a kulturní památka v Babicích
 2. Babice (okres Olomouc) – obec v okrese Olomouc
 3. Babice (okres Praha-východ) – obec v okrese Praha-východ
 4. Babice (okres Prachatice) – obec v okrese Prachatice
 5. Babice (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč, dějiště Babického případu
 6. Babice (okres Uherské Hradiště) – obec v okrese Uherské Hradiště
 7. Babice nad Svitavou – obec v okrese Brno-venkov
 8. Babice u Rosic – obec v okrese Brno-venkov

části obcí
 10. Babice (Buřenice) – část obce Buřenice v okrese Pelhřimov
 11. Babice (Hostouň) – část obce Hostouň v okrese Domažlice
 12. Babice (Kbel) – část obce Kbel v okrese Plzeň-jih
 13. Babice (Kelč) – část města Kelč v okrese Vsetín
 14. Babice (Okrouhlice) – část obce Okrouhlice v okrese Havlíčkův Brod
 15. Babice (Olbramovice, okres Benešov) – část obce Olbramovice v okrese Benešov
 16. Babice (Olbramovice, okres Znojmo) – součást městysu Olbramovice v okrese Znojmo
 17. Babice (Praha) – zaniklá ves na území Prahy
 18. Babice (Řehenice) – část obce Řehenice v okrese Benešov
 19. Babice (Teplá) – část města Teplá v okrese Cheb

v zahraničí
 Stare Babice – vesnice v Polsku, nedaleko Varšavy
 Babice (okres Osvětim)

jiný význam
 odvozenina od slova baba, bába
 případ Babice

Externí odkazy